Дороти:

 Дороти — французская певица и телеведущая.
 Дороти Гейл — главная героиня книг сказочного цикла о Стране Оз, написанных Лайменом Фрэнком Баумом.
 Дороти Миллс — фильм, вышедший на экраны в 2008 году.
 Дороти Ревьер — американская актриса
 Дороти Эдвардс — британская детская писательница.